Lüpke ist der Familienname folgender Personen:

 Burghard von Lüpke (* 1939), deutscher Forstwissenschaftler

 Gerd Lüpke (1920–2002), deutscher Schriftsteller, Hörfunkautor, Übersetzer und Sprecher
 Geseko von Lüpke (* 1958), deutscher Journalist und Autor
 Hans von Lüpke (1866–1934), deutscher Theologe und Publizist
 Johannes von Lüpke (* 1951), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Ludwig Georg von Lüpke (1795–1865), deutscher Verwaltungsjurist und Lotteriedirektor
 Theodor von Lüpke (1873–1961), deutscher Architekt, Bauforscher und Dokumentarfotograf

Siehe auch:
 Lübcke
 Lübke (Begriffsklärung)